Ken Gill peut faire référence à :
  (1927-2009)
  (1932-2013)